Svjetionik Pomorac i spomenik Neznanom pomorcu su spomenički kompleks u Splitu, Hrvatska. Svjetionik i spomenik nalaze se na Katalinića brigu, Katalinića prilaz.

Sagrađen je 1957. godine. Autori svjetionika su Ivan Carić i statičar-konstrukter Paško Kuzmanić (uz suradnju Bude Pervana), a autor reljefa je Andrija Krstulović. Svjetlo svjetionika ugašeno je 1991. godine.

Pod oznakom Z-5686 zaveden je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano pod "ostalo".

Izvori

Vanjske poveznice 

Građevine u Splitu
Zaštićena urbana oprema u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Promet u Splitu